Bohinen ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Bohinen (* 1999), norwegischer Fußballspieler
 Lars Bohinen (* 1969), norwegischer Fußballspieler